SIC – akronim Standard Industrial Classification
 Sociedade Independente de Comunicação – portugalska sieć telewizyjna

Zobacz też 
 Sic!
 SiC – wzór chemiczny węgliku krzemu